Секу́нд ( — «второй») может означать:

Имя 
 Секунд (I век) — спутник ап. Павла в одном из его апостольских путешествий ().
 Секунд (IV век) — святой мученик Сирмийский.
 Секунд (ум. 357) — святой мученик Александрийский.
 Секунд из Вентимильи (ум. 286) — святой воин, мученик.
 Секунд Астийский (ум. 119) — святой мученик Астийский.
 Секунд Трентский (ок. 547—612) — аббат; первый известный историк лангобардов.

Прозвище 
 Иоанн Секунд (1511—1536) — нидерландский поэт.

Другое 
 Секунд, как приставка («секунд-») означает «второй», «подчинённый» (в отличие от «примы»): секунд-майор, секунд-ротмистр, секунд-поручик.
 Доминант Секунд — музыкальный термин (интервал).

См. также 
 Секунда